Park Hae-jung (kor. ; * 29. Juli 1972 in Iksan, Südkorea) ist eine südkoreanische Tischtennisspielerin, die in den 1990er Jahren bei Weltmeisterschaften eine Silbermedaille und bei Olympischen Spielen Bronze gewann.

Werdegang 
Park's erster internationaler Erfolg war 1989 der Gewinn der Jugend-Asienmeisterschaft im Mixed mit Hyun Jung-sik. Von 1991 bis 2000 wurde sie für sechs Weltmeisterschaften nominiert. Dabei wurde sie 1995 mit der südkoreanischen Damenmannschaft Zweiter. Dreimal gewann sie noch eine Bronzemedaille, nämlich 1993 und 2000 im Teamwettbewerb sowie 1999 im Doppel mit Kim Moo-kyo. 1996 und 1998 nahm sie an den Asienmeisterschaften teil, wo sie beide Male im Mixed Dritter wurde. Zudem erreichte sie 1998 im Doppel mit Kim Moo-kyo das Endspiel.

Bei den ITTF-Pro-Tour-Turnieren qualifizierte sie sich 1996 und 1997 für die Grand Finals, wo sie im Doppel 1996 mit Ryu Ji-hae und 1997 mit Kim Moo-kyo im Finale stand. Mit Ryu Ji-hae holte sie auch Bronze bei den Olympischen Sommerspielen 1996.

Ihre beste Platzierung in der ITTF-Weltrangliste war Rang zwölf Ende 1997.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
 

Tischtennisspieler (Südkorea)
Olympiateilnehmer (Südkorea)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer an den Asienspielen (Südkorea)
Südkoreaner
Geboren 1972
Frau